Scheidemann puede referirse a:
 Heinrich Scheidemann,  (ca. 1595, Wöhrden - 1663, Hamburgo), un compositor, organista
 Philipp (Heinrich) Scheidemann (1865 - 1939), político socialdemócrata alemán